Plaats in Indonesië
 Suka Negeri (Air Nipis), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Suka Negeri (Topos), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebong in de provincie Bengkulu
 Suka Negeri (Bengkunat Belimbing), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Suka Negeri (Pardasuka), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Suka Negeri (Talang Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Suka Negeri (Banding Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Negeri (Semendawai Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra